Manning steht für:
 Manning (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Manning Publications, US-amerikanischer Verlag für Informatik

Manning ist der Name folgender geografischer oder astronomischer Objekte:
in Österreich:
 Manning (Oberösterreich), Gemeinde in Oberösterreich
 Manning (Gemeinde Pirching), Ortschaft der Gemeinde Pirching am Traubenberg, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Manning (Gemeinde Ottnang) Ortschaft der Gemeinde Ottnang am Hausruck, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich

Bezirkshauptstädte  in den USA:
 Manning (North Dakota), Bezirkshauptstadt des Dunn County in den USA
 Manning (South Carolina), Bezirkshauptstadt des Clarendon County in den USA

weitere Orte, Gemeindeteile:
 Manning (Western Australia) in Australien
 Manning (Alberta) in Kanada
 Manning (Iowa) in den USA
 Manning (Texas), in Vereinigte Staaten

sowie:
 Manning-Gletscher, Gletscher im Mac-Robertson-Land, Antarktika
 Manning-Massiv, Massiv im Mac-Robertson-Land, Antarktika
 Manning-Nunatakker, Nunatakker im Mac-Robertson-Land, Antarktika
 Manning River in Australien
 (3698) Manning, nach Brian G. W. Manning benannter Asteroid

Siehe auch:
 Maning
 Manninger
 Mannings, Ort auf Nevis in St. Kitts und Nevis